Rosa californica  — вид рода Шиповник семейства Розовые.

Ареал 
Растения встречаются в Северной Америке в США в штатах Калифорния и Орегон, а также в Мексике в штате Нижняя Калифорния.

Биологическое описание 
Кустарник от 80 до 250 см в высоту. Стебель серо-коричневого цвета; колючки сжатые, как правило, сильно изогнутые.

Листья эллиптические.

Соцветия 1—20-цветковые; цветоножки обычно 5—20 мм; лепестки цветков обычно 10—20 мм. Аромат сильный с нотками корицы и гвоздики.

Плоды 8—20 мм в диаметре.

Экология 
Растения встречаются во влажных районах на высоте до 1600 метров над уровнем моря.

Использование

Использование в кулинарии 
Плоды используются в сыром или варёном виде. Они содержат большое количество витаминов А и С. Семена плодов являются хорошим источником витамина Е, их смешивают с мукой в измельчённом виде или добавляют в другие продукты в качестве дополнения. Цветки замачивают в воде для приготовления напитка.

Использование в медицине 
Настой цветков используется как болеутоляющее и жаропонижающее средство при лечении боли и лихорадки у детей. Отвар применяется при лечении почек, несварении желудка, ревматизме, ангине, лихорадке и простуде. Плоды исследуются как еда, которая способствует сокращению заболеваемости раком и как средство остановки или обращения рака вспять.

Использование в парфюмерии 
Из цветов и листьев растения получают эфирное масло, которое используется в парфюмерии.

В культуре
Используется в качестве декоративного садового растения.

Зоны морозостойкости: 6b—9b.

Награды
 Genesis. San Diego Rose Society Show. 2001
 Victorian (ARS). Temecula Valley Rose Society Show. 2000
 Genesis. South Coast Rose Society Show. 1999

Примечания

Литература 
 Encke, F. et al. 1984. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 13. Auflage. (Zander ed13) 
 Erhardt, W. et al. 2000. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 16. Auflage. (Zander ed16) 
 Hickman, J. C., ed. 1993. The Jepson manual: higher plants of California. (F CalifJep) 
 Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. (Dict Gard) 
 Krüssmann, G. 1984. Manual of cultivated broad-leaved trees and shrubs (English translation of Handbuch der Laubgehölze. 1976). (Krussmann) 
 Munz, P. A. 1974. A flora of southern California. (F SCalif) 
 Saakov, S. G. & D. Rieksta. 1973. Rozy. 100. 
 Standley, P. C. 1920. Trees and shrubs of Mexico. Contr. U.S. Natl. Herb. 23:1-1721. (TreesS Mex) 
 Walters, S. M. et al., eds. 1986. European garden flora. (Eur Gard F) 
 Wiggins, I. L. 1980. Flora of Baja California. (F Baja)

Ссылки 
 
 
 
 USDA: Plants Profile: Rosa californica Cham. & Schltdl.
 The second edition of The Jepson Manual (2012) is available from the University of California Press: Rosa californica Cham. & Schltdl.
 Plants For A Future: Rosa californica Cham. & Schltdl.

Плодовые кустарники
Флора Северной Америки
Лекарственные растения
californica